Janua är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av de Saint-Joseph 1894. Janua ingår i familjen Serpulidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Janua